9-й Чемпионат Азии по софтболу среди женщин 2007 проводился в городе Джакарта (Индонезия) с 19 по 23 августа 2007 года с участием 10 команд.

В Индонезии и городе Джакарта женский чемпионат Азии проводился во 2-й раз.

Чемпионами Азии (в 4-й раз в своей истории и 2-й раз подряд) стала сборная Японии, победив в финале сборную Китайского Тайбэя (Тайваня). Третье место заняла сборная Китая.

Итоговая классификация

Примечания 

2007 год в софтболе
2007
Софтбол
Международные соревнования по софтболу в Индонезии
Международные спортивные соревнования в Джакарте
Чемпионаты Азии в Индонезии
Софтбол
Август 2007 года